Adalbert I d'Itàlia (931 - 972), marquès d'Ivrea i rei d'Itàlia 
 Adalbert I d'Alsàcia, duc d'Alsàcia de 690 a 722 
 Adalbert I d'Ostrevent (?- 642), comte de Douai 
 Adalbert I d'Ivrea (Torí 880 - 928/930), marquès d'Ivrea de 902 a 928/930, fill d'Anscari d'Ivrea 
 Adalbert I de Toscana, marquès de Toscana des del tomb del 845 fins al 886 
 Adalbert I de Metz, comte de Metz (~930 -944)